

Motywy religijne 
 Arka Przymierza
 Arka Noego – biblijna łódź, w której Noe uratował się przed potopem
 Arka Noego – polski okręt zbudowany w 1625
 Arka Noego – dziecięcy zespół muzyczny
 Aron ha-kodesz – arka żydowska

Kluby sportowe 
 Arka Gdynia:
 Arka Gdynia – klub piłkarski
 Arka Gdynia – klub rugby
 Arka Nowa Sól – klub piłkarski
 Arka Prusewo – klub piłkarski

Pozostałe znaczenia 
 Arka – miejscowość na Węgrzech
 Arka – dwumiesięcznik literacko-polityczny
 Arka Smaku
 Arka Bożek – osoba, działacz polski na Śląsku Opolskim.
 Arka Pana – Pierwszy kościół w Nowej Hucie (dzielnicy Krakowa).